Потёмкинская:

 Потёмкинские деревни
 Потёмкинская улица
 Потёмкинская лестница (Одесса)
 Потёмкинская (до 1775 года Зимовейская, сейчас Пугачёвская) — донская станица